Никола́й Родио́нов: Родионов, Николай Иванович (1930—2014) — советский военачальник.
 Родионов, Николай Ильич (1906—2000) — советский актёр.
 Родионов, Николай Матвеевич (1855—1918) — Черниговский губернатор (1906—1909).
 Родионов, Николай Михайлович (1950—2018) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Родионов, Николай Николаевич (1915—1999) — первый секретарь Челябинского обкома КПСС (1965—1970), заместитель министра иностранных дел СССР (1970—1978).
 Родионов, Николай Петрович (1825—1897) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Родионов, Николай Тимофеевич (1907 — ?) — советский футболист.